Tuukka Mäkelä est un nom pouvant désigner:

 (1927-2005), tireur sportif finlandais
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Mäkelä, Tuukka